La bussola d'oro – romanzo fantastico del 1995 di Philip Pullman
 La bussola d'oro – film del 2007 diretto da Chris Weitz
 La bussola d'oro – videogioco del 2007